Скок увис у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 2007. одржано је у Бирмингему, Уједињено Краљевство, у Националној арени 2. и 3. марта 2007. године.

Земље учеснице 
Учествовала је 21 атлетичарка из 18 земаља.

  Белгија  (1)
  Бугарска (1)
  Грчка  (1)
  Естонија (1)
  Ирска (1)
  Италија (1)
  Летонија (1) 
  Литванија (1) 
  Немачка (2) 
  Норвешка (1)
  Румунија (1) 
  Русија (1) 
  Украјина (1)
  Француска (1)
  Хрватска (1) 
  Чешка (1) 
  Шведска (1)
  Шпанија  (3)

Рекорди

Сатница

Освајачи медаља 

Победници Тији Хелебаут (Белгија) ово је друга златна медаља на европским првенствима, прва у дворани. Другопласирана Антонијета ди Мартино (Италија) овојила је прву медаљу на великим такмичењима, а трећа, после дисквалификавије Венелина Венева због допинга, Рут Беитија (Шпанија) којој је то била друга  бронзану медаљу у каријери. Прву је освојила на светском првенству у Москви годину дана раније.

На такмичењу је постигнут светски и европски рекорд сезоне, рекорд европских првенстава у дворани 1 национални рекорд (Белгија) и два лична рекорда.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за 8 атлетичарки које ће се пласирати у финале износила је 1,96 м (КВ). Норму није прескочила ниједна такмичара и све су у финале ушле по основу постигнутог резултата (кв).

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"
|-
! Пласман!! Група !!Атлетичарка!! Земља!! !! style="border-right:double" | ||1,79 !! 1,84 !! 1,89 !! 1,93 !! 1,96 !! Резултат !! Белешка
|- |- style="background:#dfd;"
| 1. || А ||style="text-align:left" | Бланка Влашић ||style="text-align:left" |  Хрватска  || 2,05 || style="border-right:double" | 2,91    || – || o || o || o || xxx || 1,93 || кв
|- |- style="background:#dfd;"
| 1. || А ||style="text-align:left" | Рут Беитија ||style="text-align:left" |  Шпанија  || 2,01  || style="border-right:double" | 2,01   || o || o || o || o || xxx || 1,93 || кв
|-|- style="background:#dfd;"
| 1. || Б ||style="text-align:left" | Тија Хелебаут ||style="text-align:left" |  Белгија  ||2,00  || style="border-right:double" |  2,00   || – || o || o || o || || 1,93 || кв
|- |- style="background:#dfd;"
| 4. || А ||style="text-align:left" | Ана Чичерова ||align=left| Русија   ||2,04  || style="border-right:double" | 2,04  || o || o || xo || o || xxx || 1,93 || кв
|- |- style="background:#dfd;"
| 5. || Б ||style="text-align:left" | Антонијета ди Мартино ||align=left|  Италија  || 2,00 || style="border-right:double" | 2,00   || o || o || o || xo || || 1,93 || кв
|- |- style="background:#dfd;"
| 6. || А ||style="text-align:left" |Марта Мендија ||align=left|  Шпанија   ||1,96  || style="border-right:double" |1,91   || o || o || o || xxo || xxx || 1,93 || кв, 
|- |- style="background:#dfd;"
| 7. || А ||style="text-align:left" | Мелани Скотник ||style="text-align:left" |  Француска  || 1,97 || style="border-right:double" | 1,91  || – || o || xo || xxo || xxx || 1,93 || кв
|-
| 8. || Б ||style="text-align:left" | Јулија Страуб ||style="text-align:left" |  Немачка  ||1,92  || style="border-right:double" |  1,82  || o || xo || xxo || xxo || xxx || 1,93 || 
|-
| 9. || А ||align="left" | Ема Грин ||align=left|  Шведска  || 1,96 || style="border-right:double" | 1,94  || o || o || xo || xxx || || 1,87 ||
|-
| 9. ||Б ||style="text-align:left" | Романа Дубнова ||style="text-align:left" | Чешка   || 1,95 || style="border-right:double" |1,92   || o || o || xo || xxx || || 1,87 ||
|-
| 11. || А ||align="left" | Аријана Фридрих ||style="text-align:left" |  Немачка  ||1,93  || style="border-right:double" | 1,93   || o || o || xxo || xxx || || 1,87 ||
|-
| 11. || Б ||style="text-align:left" |Ирена Коваленко ||style="text-align:left" |  Украјина  ||1,95  || style="border-right:double" | 1,95   || o || o || xxo || xxx || || 1,87 ||
|-
| 11. || Б ||style="text-align:left" |Оана Пантелимон ||style="text-align:left" |  Румунија  ||  || style="border-right:double" |    || – || o || xxo || xxx || || 1,87 ||
|-
| 14. || Б ||style="text-align:left" | Gema Martín-Pozuelo ||style="text-align:left" | Шпанија  ||  || style="border-right:double" |    || o || o || xxx || colspan=2| || 1,84 ||
|-
| 15. || Б ||style="text-align:left" | Persefoni Hatzinakou ||style="text-align:left" |  Грчка  || 1,90 || style="border-right:double" | 1,90    || xxo || o || xxx || colspan=2| || 1,84 ||
|-
| 16. || А ||style="text-align:left" | Карина Внукова ||style="text-align:left" | Литванија  ||  || style="border-right:double" |   || o || xo || xxx || colspan=2| || 1,84 ||
|-
| 17. || А ||style="text-align:left" | Дирдри Рајан ||style="text-align:left" |  Ирска  ||1,90  || style="border-right:double" |   || xo || xo || xxx || colspan=2| || 1,84 ||
|-
| 18. || Б ||style="text-align:left" | Викторија Лекс ||style="text-align:left" | Естонија  ||  || style="border-right:double" |    || xxo || xo || xxx || colspan=2| || 1,84 ||
|-
| 19. || Б ||style="text-align:left" | Наталија Цакова ||style="text-align:left" |  Летонија  ||  || style="border-right:double" |    || o || xxx || colspan=3| || 1,79 ||
|-
| 20. || А ||style="text-align:left" |Ане Герд Ејеланд ||style="text-align:left" |  Норвешка  ||  || style="border-right:double" |   || xo || xxx || colspan=3| || 1,79 ||
|- bgcolor=pink
| — || Б ||style="text-align:left" | Венелина Венева ||style="text-align:left" | Бугарска  ||2,02  || style="border-right:double" | 1,96  ]|| colspan=5| || Дисквалификована || кв
|}Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 29. Европског првенства у дворани 1970—2007.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2007

Европско првенство у атлетици у дворани 2007.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани